

Zemljopis
 Harku (jezero), jezero u Estoniji.
 Harku (grad), mjesto u Estoniji.
 Harku (potok), potok u Estoniji.
 Harku (otok), otok u Iranu.